Walls of Jericho ist

ein Album der deutschen Heavy-Metal-Band Helloween, siehe Walls of Jericho (Album)
eine US-amerikanische Hardcore/Metalcore-Band, siehe Walls of Jericho (Band)
ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahre 2005, siehe The Walls of Jericho